Ворониця — озеро, Чернігівська область
 Ворониця — село, Галицький район, Івано-Франківська область

Див. також 
Вороньків